Almançor (califa)  — segundo califa abássida, e primeiro em Bagdade

 Almançor (ca. 938-1002) — líder militar e político do Califado de Córdova

 Ismail Almançor  — terceiro califa fatímida na Ifríquia (Norte da África)

 Almançor ibne Bologuine  — segundo emir zirida na Ifríquia

 Almançor ibne Nácer  — sexto emir hamádida do Magrebe Central (Argélia)

 Abu Iúçufe Iacube Almançor  — terceiro califa almóada do Magrebe

 Qalawun  —  sétimo sultão do Sultanato Mameluco do Egito, também chamado Almançor Ceifadim Calaune Alalfi

 Amade Almançor Saadi  — sultão do Sultanato Saadiano

 Pico de Almançor — montanha mais alta do Sistema Central, em Espanha

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história